Gusmão ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Nobre de Gusmão (* 1952), portugiesische Autorin
 Armandina Maria Gusmão dos Santos, osttimoresische Politikerin und Diplomatin
 Bartolomeu de Gusmão (1685–1724), portugiesischer Jesuitenpater, Erfinder und Pionier der Luftfahrt

 Geraldo Vieira Gusmão (* 1934), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Porto Nacional
 Guilherme Milhomem Gusmão (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Joaquim Gusmão Martins, osttimoresischer Politiker
 Jacinto Gusmão (* 1974), osttimoresischer Politiker

 Kirsty Sword Gusmão (* 1966), Ehefrau des osttimoresischen Politikers Xanana Gusmão

 Martinho Gusmão (* 1968), ehemaliger Geistlicher aus Osttimor
 Nilton Gusmão dos Santos, osttimoresischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Vitorino Freire da Cunha Gusmão (* 1757), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Xanana Gusmão (* 1946), osttimoresischer Politiker